Mars može značiti:

 Mars (planet)
 Mars (mitologija), rimski bog rata
MaRS Discovery District, znanstveni istraživački centar u  Torontu
MARS Group, Britanska arhitektska skupina osnovana 1933.
Mars, Incorporated, proizvod i prehrambena industrija confectioner and food company
Mars (čokoladni proizvod), proizvod od Mars Incorporated